70P kan syfta på:

 70P/Kojima - en periodiskt återkommande komet.
 Progress MS-9 - en rysk Progressfarkost.